Comunidad peut désigner :

Toponymes

Comunidad : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Maroa dans l'État d'Amazonas ;
 Comunidad : la capitale de la paroisse civile de Comunidad dans la municipalité de Maroa dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme